Willms ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Willms-Wildermuth (1844–1931), deutsche Schriftstellerin
 Alfred Willms (1921–2007), deutscher Afrikanist und Hochschullehrer
 André Willms (* 1972), deutscher Ruderer
 Bernard Willms (1931–1991), deutscher Politikwissenschaftler
 Christian Sturm-Willms (* 1987), deutscher Koch
 Christiane Willms (* 1973), deutsche Erzählerin und Sprecherzieherin
 Christoph Willms (1948–2015), deutscher Prähistoriker und Spezialist der Archäometallurgie
 Dustin Willms (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Eva Willms (1934–2023), deutsche Germanistin und Kinderbuchautorin  
 Günther Willms (1912–1998), deutscher Jurist und Bundesrichter
 Harm Willms (1822–1893), ostfriesischer baptistischer Geistlicher und Missionar
 Johannes Willms (1948–2022), deutscher Historiker und Publizist
 Johannes Eduard Folckard Willms (1860–1937), Verwaltungsjurist und Regierungspräsident des oldenburgischen Landesteils Lübeck
 Karl Willms (1934–2006), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Lothar Willms (* 1974), deutscher Klassischer Philologe
 Manfred Willms (* 1934), deutscher emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre
 Otto Willms (1866–1901), deutscher Jurist und Politiker
 Ralf Willms (* 1963), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Tina Willms (* 1963), deutsche evangelische Theologin und Schriftstellerin
 Weertje Willms (* 1969), Germanistin, Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Willms (1930–2002), deutscher katholischer Pfarrer und Verfasser geistlicher Lieder

Siehe auch:
 Willms Fleisch
 Wilms